Фінч () — англомовне прізвище або топонім.

Прізвище 

 Дженні Фінч (; 1980) — американська софтболістка, олімпійська чемпіонка (2004).
 Девід Фінч (; 1971) — канадський художник коміксів.
 Джон Фінч (; 1942—2012) — британський актор театру та кіно.
 Калеб Фінч (; 1939) — американський науковець-геронтолог, ендокринолог та клітинний біолог.
 Кетрін Фінч (; 1980) — британська арфістка.
 Пітер Фінч (; 1916—1977) — австралійський актор.
 Рейчел Фінч (; 1988) — переможець конкурсу Міс Австралія, 3-я віце-міс Всесвіт-2010.
 Стенлі Веллінгтон Фінч (; 1872—1951) — американський державний діяч, перший директор ФБР.
 Флора Фінч (; 1867—1940) — американська актриса британського походження.

Топоніми 
 Фінч () — графство у штаті Новий Південний Уельс (Австралія).
 Фінч () — гора у Землі Вікторії (Антарктида).

Див. також 
 Finsch diamond mine